L'Enfant des neiges, film français d'Albert Guyot sorti en 1951
 L'Enfant des neiges, récit de Nicolas Vanier publié en 1995.
 L'Enfant des neiges, film documentaire français de Nicolas Vanier sorti en 1995